Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale B 1981-1982 a vu la victoire du FC Winterthur.

Format 
Le championnat se compose de 16 équipes. Les deux premiers sont promus en Ligue nationale A. Les trois derniers sont relégués en 1 Ligue.

Classement final

À l'issue de la saison

Promotions 
 Le FC Winterthur et le FC Wettingen sont promus en Ligue nationale A
 Le FC Rüti Zurich, le FC Laufon et le FC Baden rejoignent la Ligue nationale B

Relégations 
 Le FC Nordstern Bâle et le FC Chiasso sont relégués en Ligue nationale B
 Le FC Aurore Bienne, le FC Altstetten et le FC Frauenfeld sont relégués en 1 Ligue

Résultats complets 
 RSSSF

Championnat de Suisse de football de deuxième division
Championnat Suisse Football 1981-1982 D2
Championnat Suisse Football 1981-1982 D2
Suisse D2
Suisse D2